Manuel Komnenos () kan syfta på:

Personer 

 Manuel Erotikos Komnenos (955/60 – ca. 1020), bysantinsk militär ledare och Komnenos-dynastins stamfader
 Manuel Komnenos (ca. 1045 – 17 april 1071), bysantinsk aristokrat och militär ledare
 Manuel I Komnenos (28 november 1118 – 24 september 1180), bysantinsk kejsare och son till Johannes II Komnenos
 Manuel Komnenos (1145 – efter 1185), de stora Komnenon-dynastins stamfader och son till Andronikos I Komnenos
 Manuel I Megas Komnenos (??? – mars 1263), kejsare av Trabzon och son till Alexios I Megas Komnenos
 Manuel II Megas Komnenos (ca. 1324 – 1333), kejsare av Trabzon och son till Andronikos III Megas Komnenos
 Manuel III Megas Komnenos (16 december 1364 – 5 mars 1417), kejsare av Trabzon och son till Alexios III Megas Komnenos

Se även 

 Andronikos Komnenos
 Alexios Komnenos